Dala kan syfta på:

 Dala7 – en kit-car
 SMK Dala – en motorklubb i Falun
 -dala – ett svenskt ortnamnsefterled

Personer
 Sven Dahlkvist (född 1955), fotbollsspelare, smeknamn

Geografi
 Dala Airport – Falu och Borlänge kommuners gemensamma flygplats
 Dala socken – en socken i Västergötland i Gudhems härad 
 Dala landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
 Dala distrikt – ett distrikt i Falköpings kommun 2016–
 Dala församling – en tidigare församling i Skara stift –2010
 Dala, Falköpings kommun – kyrkbyn i Dala socken
 Dala, Hörby kommun – småort i Hörby kommun
 Dala, Kungsbacka kommun – småort i Kungsbacka kommun
 Dala, Älvsåkers distrikt – en bebyggelse i Älvsåkers socken i norra delen av Kungsbacka kommun
 Kyrkobyn-Dala – småort i Kungsbacka kommun
 Sannå-Dala – småort i Kungsbacka kommun
 Torpa-Dala – småort i Kungsbacka kommun
 Hagryd-Dala – en tätort i Kungsbacka kommun
 Dala-Floda – en tätort i Gagnefs kommun
 Dala-Husby – en tätort i Hedemora kommun
 Dala-Järna – en tätort i Vansbro kommun